MSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Louis Armstrong International, New Orleans (Louisiana), Stati Uniti